Dobernitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Dobernitz (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig im Landkreis Mittelsachsen
 Dobernitz (Stauchitz), Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen
 Dobernitz (Wüstung), Ortswüstung bei Moritz im Landkreis Meißen

Siehe auch:
 Döbernitz